Vladislav, (Vlad) în , în , în , (rom. Ladislau) nume de familie sau prenume masculin
se poate referi la:

Vladislav I 
 Vladislav I al Țării Românești;
 Vladislav I al Ungariei;

Vladislav al II-lea 
 Vladislav al II-lea al Poloniei;
 Vladislav al II-lea al Țării Românești;
 Vladislav al II-lea al Ungariei;

Vladislav al III-lea 
 Vladislav al III-lea al Poloniei;

Nume de localități 
 Vladislav, oraș în Republica Cehă;
 Vladislav, sat în regiunea Veliko Tărnovo, Bulgaria.

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine